Bieg na 1000 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 rozegrano 18 lutego na torze L’anneau de vitesse. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Niemiec Olaf Zinke.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992